Barry James Douglas (ur. 4 września 1989 w Glasgow) – szkocki piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Lech Poznań. Wychowanek Livingston, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Queen’s Park, Dundee United, Konyaspor, Wolverhampton Wanderers, Leeds United oraz Blackburn Rovers. 27 marca 2018 zadebiutował w reprezentacji Szkocji, wchodząc na boisko w 66. minucie wygranego 1:0 meczu z Węgrami.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 22 maja 2022

Statystyki kariery reprezentacyjnej 

 Stan na: 27 kwietnia 2022

Sukcesy 
 Lech Poznań
 Mistrzostwo Polski: 2014/15, 2021/22
 Superpuchar Polski: 2015

 Konyaspor
 Puchar Turcji: 2016/17

 Wolverhampton Wanderers
 Awans do Premier League: 2017/18

 Leeds United
 Awans do Premier League: 2019/20

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Reprezentanci Szkocji w piłce nożnej
Piłkarze Queen’s Park F.C.
Piłkarze Dundee United F.C.
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Konyasporu
Piłkarze Wolverhampton Wanderers F.C.
Piłkarze Leeds United F.C.
Piłkarze Blackburn Rovers F.C.
Ludzie urodzeni w Glasgow
Urodzeni w 1989